Alvíss peut désigner :
 Alvíss, un nain dans la mythologie nordique.

Alviss peut désigner :
 Alviss, un personnage de manga.